Волховстро́й:

 Волховстрой — посёлок, вошедший в 1927 году в состав рабочего посёлка Званка, который в 1933 году был переименован в Волховстрой.
 Волховстрой — название города Волхова с 1933 по 1940 год.
 Волховстрой — Первая ГЭС — Волховская ГЭС.
 Волховстрой I — крупная железнодорожная сортировочная и узловая станция в городе Волхове на левом берегу реки Волхов.
 Волховстрой II — железнодорожная станция в городе Волхове на правом берегу реки Волхов в составе того же железнодорожного узла.
 Волховстрой — локомотивное депо в городе Волхов, после деления в результате реструктуризации ОАО «РЖД» — депо Волхов.

См. также 
 Волховстроевский регион Октябрьской железной дороги